Pradense – abitanti di Antônio Prado
Pradense – abitanti di Prado (Bahia)
Pradense – abitanti di Prados